Republica Crimeea se poate referi la:

Republica Crimeea, un subiect federal al Rusiei
Republica Crimeea, o entitate statală efemeră care și-a declarat independența de la Ucraina în 2014, fiind alipită ulterior la Rusia
Republica Autonomă Crimeea, o republică autonomă în cadrul Ucrainei
Republica Autonomă Sovietică Socialistă Crimeeană (1921–1992), o republică sovietică socialistă autonomă din cadrul RSS Ucrainene, în componența Uniunii Sovietice
Republica Populară Crimeea, un stat efemer care a existat între decembrie 1917 și ianuarie 1918.

Vezi și 
 Crimeea